Malahide – miasto w Irlandii w hrabstwie Dublin
 Malahide – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Elgin